El término City ("Ciudad" en castellano) hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Distrito financiero
City suele designar propiamente al Distrito financiero de la ciudad o C.B.D.
Por antonomasia, la City de Londres

Ciudades
En el idioma inglés algunas ciudades incorporan el término a su nombre para evitar la confusión con una entidad territorial superior (por ejemplo, un estado):
New York City en inglés para referirse a Nueva York
México City traducción al inglés de la Ciudad de México
Panama City traducción al inglés de la Ciudad de Panamá

Deportes 
City club de fútbol de Mánchester, Inglaterra.
City club de fútbol de Coventry, Inglaterra.

Otros 
City  automóvil producido por el fabricante japonés Honda.
City desarrolladora de juegos de ordenador y videos en Polonia.
City nombre de varias estaciones de televisión.